Васи́лий Ко́лесов:
 Колесов, Василий Михайлович (?—1715) — сибирский атаман-приказчик.
 Колесов, Василий Иванович (1904—1992) — один из пионеров сердечно-сосудистой хирургии.
 Колесов, Василий Петрович (род. 1939) — советский и российский экономист, декан экономического факультета МГУ (1987—2012).